Libone di Elide (V sec. a.C.) - architetto greco
 Gaio Petelio Libone Visolo – politico e generale romano, console nel 360 a.C.
 Marco Petelio Libone – politico romano, console nel 314 a.C.
 Lucio Giulio Libone – politico e generale romano, console nel 267 a.C.
 Lucio Scribonio Libone – console nel 34 a.C.
 Lucio Scribonio Libone – console nel 16 a.C.
 Marco Livio Druso Libone (fl. 28-15 a.C.) – politico e militare romano, console nel 15 a.C.
 Marco Scribonio Libone Druso (m. 16 d.C.) – politico romano
 Marco Annio Libone (m. 162 d.C.) – politico romano
 Marco Annio Flavio Libone (fl. 204 d.C.) – senatore e politico dell'Impero romano

Pagine correlate 
Lucio Scribonio Libone